Gai Claudi Pulcre I, cònsol 177 aC 
 Gai Claudi Pulcre II, cònsol 130 aC
 Gai Claudi Pulcre III, cònsol 92 aC 
 Gai Claudi Pulcre, pretor 73 aC
 Gai Claudi Pulcre, pretor 56 aC
 Gai Claudi Pulcre, fill de Gai Claudi Pulcre II i pare d'Appi Claudi Pulcre, cònsol l'any 79 aC